Сани:
 Сани — тип повозки без колёс.
 Сани — один из языков народа и, относится к тибето-бирманским языкам.
 Сани — персонификация планеты Сатурн в индуистской мифологии.
 Сани — 18-я буква грузинского алфавита.
 «Сани» — советский 120-мм миномётный комплекс.

Топоним 
 Сани — деревня в Стодской долине Занскара в Джамму и Кашмире в северной Индии.
 Сани Гомпа
  — село в сообществе Касандрия в Греции.

Аббревиатура 
 САНИ — Сербская академия наук и искусств

См. также 
 Санки
 Санни